Die Kombinierte-Pyramide-Weltmeisterschaft 2008 war die zweite Austragung der Weltmeisterschaft in der Billarddisziplin Kombinierte Pyramide. Sie fand vom 21. bis 24. Februar 2008 im kasachischen Almaty statt.

Weltmeister wurde der Kasache Alichan Karanejew, der im Finale den Ukrainer Jaroslaw Wynokur mit 6:0 besiegte. Emil Mudarissow und Pawel Mechowow belegten den dritten Platz. Titelverteidiger war der Ukrainer Oleksandr Palamar, der in der Runde der letzten 32 gegen Jewhen Talow ausschied. Vorjahresfinalist Kanybek Sagynbajew verlor im Achtelfinale gegen Mechowow.

Modus 
Die 57 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 32 Spieler qualifizierten sich für die im K.-o.-System ausgetragene Finalrunde.

Vorrunde

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Finalrunde

Einzelnachweise 

2008
Billardveranstaltung 2008
Billardturnier in Almaty